Cso Hun (1958), észak-koreai tornász
 Cso Hun (1968), észak-koreai tornász